Have I Told You Lately (nummer), van de Noord-Ierse singer-songwriter Van Morrison
Have I Told You Lately that I Love You?, populair lied uit 1945, geschreven door Scotty Wiseman
Have I Told You Lately that I Love You nummer van The Blue Diamonds uit 1961, op de B-kant van de single Save the last dance for me